

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 6 июля

Международные 
  Международный день кардиолога.
  Всемирный день поцелуя.

Национальные 
  — Битва при Фредерисии (1849);
  — День столицы (Астана);
  — День государства (коронации короля Литвы Миндаугаса) (1253);
  — День независимости (1964);
  — День Эйно Лейно (День Лета и Поэзии) (1878);
  — День памяти Яна Гуса (1415);
  — начало фестиваля Сан-Фермин (по 14 июля).

Религиозные

Православие6 июля 2015 года  // Православие и мир, православный календарь, 2015 г. 
 Собор Владимирских святых;
 память мученицы Агриппины Римской (253—260);
 память праведного отрока Артемия Веркольского (1545);
 второе перенесение мощей свтятителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского (1714);
 память священномученика Евстохия, пресвитера, мучеников Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и иных (IV);
 память священномучеников Александра Миропольского, Алексия Введенского, Петра Смородинцева, пресвитеров (1918);
 память священномученика Митрофана (Краснопольского), архиепископа Астраханского (1919).
 празднования в честь икон Божией Матери:
 Владимирской иконы Божией Матери (в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году);
 Псково-Печерской, именуемой «Умиление» (1524),
 Заоникиевской (1588),
 «Вратарница», или «Неугасимая Свеча» (1894).

Буддизм 
 День рождения Далай-ламы XIV.

Именины 
 Католические: Доминика, Люция, Тереза.
 Православные: Агриппина, Антон, Артемий (Артём), Герман, Фёдор, Святослав, Кузьма.

События 
См. также: :Категория:События 6 июля

До XVIII века 
 1325 — Гранада. Мухаммад ибн Исмаил приказывает убить своего двоюродного брата, Исмаила I. Новым правителем Гранады стал Мухаммад IV, слишком юный, чтобы принимать ответственные решения.
 1415 — сожжён на костре лидер чешских протестантов Ян Гус.
 1439 — Папа Римский Евгений IV и византийский император Иоанн VIII подписали Флорентийскую унию, создавшую грекокатолическую церковь.
 1483 — коронован Ричард III Английский.
 1535 — по обвинению в государственной измене казнён английский гуманист, лорд-канцлер Томас Мор, позже причисленный к лику католических святых.
 1609 — король Богемии (Чешское королевство) Рудольф II подписал Грамоту величества, гарантировавшую религиозную свободу чешским сословиям.
 1658 — царские слуги побили посланника патриарха Никона, что стало началом разрыва царя с главой русской церкви.
 1661 — на правом берегу Ангары напротив устья Иркута основан Иркутск.
 1685 — произошло финальное сражение Восстания Монмута — Битва при Седжмуре.

XVIII век 
 1710 — в Мейсене (Саксония) создана первая в Европе фарфоровая мануфактура — Мейсенский фарфор.
 1785 — доллар стал национальной валютой США.
 1789 — Французское Национальное собрание провозгласило себя Учредительным собранием и заявило о суверенности народа по отношению к власти короля.

XIX век 
 1803 — учреждена Санкт-Петербургская пожарная команда.
 1809 — по приказу Наполеона папа римский Пий VII похищен из Ватикана и вывезен в Гренобль.
 1819 — над Парижем в корзине воздушного шара вспыхнул огонь и перекинулся на оболочку. Горящий шар упал на крышу дома, воздухоплавательница г-жа Бланшар разбилась.
 1854 — в Джексоне (штат Мичиган) прошёл первый официальный съезд Республиканской партии США.
 1863 — основан крупнейший банк Франции «Crédit Lyonnais».
 1880 — принято постановление о праздновании Дня взятия Бастилии.
 1885 — впервые в мире человеку введена вакцина против бешенства. Французский учёный Луи Пастер успешно испытал её на 9-летнем мальчике Жозефе Мейстере, которого укусила бешеная собака.
 1899 — основан порт Александровск на Мурмане (с 1933 года — посёлок Полярное, с 1939 года город Полярный).

XX век 
 1905 — впервые службы правопорядка Америки и Европы обменялись отпечатками пальцев подозреваемого в преступлениях человека. Полицейские Лондона и Сент-Луиса передали друг другу отпечатки пальцев Джона Уокера.
 1907 — из Дублинского замка выкрадены драгоценности Ордена святого Патрика, покровителя Ирландии.
 1912
 В России впервые введено страхование от несчастных случаев и болезни.
 В Стокгольме открылись V Летние Олимпийские игры (на самом деле соревнования шли с апреля).
 1918 — в Москве подняли вооружённое восстание левые эсеры.
 1919 — завершился первый в истории трансатлантический перелёт дирижабля — из Великобритании в США.
 1923 — официально вступило в силу решение о создании СССР. Созданы Совет Народных Комиссаров СССР (Правительство) и наркоматы (министерства).
 1926 — в СССР открыта первая электрифицированная линия железной дороги (Баку-Сабунчи).
 1928
 В Москве завершился один из первых политических процессов («Шахтинское дело») по обвинению горных инженеров Донбасса в саботаже.
 В Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс.
 1929 — морские испытания летающей лодки Ш-1 В. Б. Шаврова.
 1933 — начат автопробег Москва — Каракумы — Москва.
 1935 — ледокол «Садко» начал первую советскую арктическую высокоширотную экспедицию под руководством Н. Н. Зубова и Г. А. Ушакова в целях исследования глубоководных районов Арктического бассейна (6 июля — 27 сентября).
 1936 — на параде физкультурников в Москве впервые появился лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».
 1939 — первый регулярный рейс по доставке авиапочты винтокрылым летательным аппаратом (США). Полёт выполнял автожир Kellett KD-1B авиакомпании «Истерн Эрлайнз»
 1941 — Постановление ГКО СССР об ответственности за распространение слухов и паникёрство.
 1942 — первый полёт самолёта Як-7ДИ — прототип серийного истребителя Як-9.
 1945
 В США начата кампания «Скрепка» по поиску и переправке в Америку немецких учёных (в первую очередь, ядерщиков).
 В США учреждена Медаль Свободы.
 Никарагуа стала первой в мире страной, ратифицировавшей Хартию ООН.
 1950 — ГДР и Польша подписали в Згожельце договор, согласно которому граница между двумя государствами устанавливалась по линии Одер — Нейсе. ФРГ признала нерушимость этой границы лишь в 1970 году.
 1952 — в Лондоне последний трамвай вышел на маршрут от Вулвиджа до Нью-Кросса. В конце пути вагон, которым управлял заместитель директора Управления лондонского транспорта, вышел из строя и был взят на буксир вызванным на помощь вагоном-«пенсионером».
 1954 — Элвис Пресли записал первую пластинку.
 1957 — на празднике в пригороде Ливерпуля состоялась судьбоносная встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни.
 1960 — Великим народным хуралом принята новая социалистическая Конституция Монгольской Народной Республики.
 1961 — заключён договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи СССР с КНДР.
 1962 — катастрофа Ил-14 под Ташкентом
 1964
 Выход фильма группы «Битлз» «Вечер трудного дня».
 Провозглашена независимость Малави.
 1965 — Марти Бэлин () и Пол Кантнер () создали фолк-рок-группу Jefferson Airplane, которая через месяц дала первый концерт.
 1968 — английский музыкант Джимми Пейдж покинул группу The Yardbirds.
 1969 — дебютный альбом Led Zeppelin стал «золотым».
 1973 — английская группа Queen выпустила свой первый сингл «Keep Yourself Alive».
 1975 — провозглашена независимость Коморских Островов.
 1980 — начал выходить на русском языке еженедельник «Московские новости».
 1982 — 90 человек погибли в результате катастрофы самолёта Ил-62 близ Москвы.
 1987 — открытие XV Московского кинофестиваля.
  — в Северном море взорвалась и затонула нефтяная платформа Piper Alpha, погибли 167 человек. Это крупнейший из подобных инцидентов.
  — парламент Казахстана утвердил решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу.
  — Виктор Орбан первый раз занял пост премьер-министра Венгрии.

XXI век 
 2003
 21-летний теннисист Роджер Федерер выиграл свой первый в карьере турнир Большого шлема, победив в финале Уимблдона.
 с помощью радиотелескопа РТ-70 под Евпаторией был передан Космический зов — кодированное послание к нескольким звёздам солнечного типа.
 2009 — президент США Барак Обама прибыл с официальным визитом в Москву.
 2011 — крушение самолёта Ил-76ТД компании Silk Way Airlines в Афганистане.
 2012 — наводнение в Краснодарском крае.
 2013 
 В канадском городе Лак-Мегантик сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший 72 цистерны с нефтью, погибли 47 человек.
 В Сан-Франциско произошла первая катастрофа Boeing 777.
 2018 — начало вещания российского телеканала для детей СТС Kids.
 2021 — катастрофа Ан-26 в Палане, 28 погибших

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 6 июля

До XIX века 
 1686 — Антуан де Жюссьё (ум. 1758), французский врач и ботаник.
 1747 — Джон Пол Джонс (ум. 1792), легендарный шотландский моряк, капер времён Войны за независимость в США, контр-адмирал российского флота.
 1755 — Джон Флаксман (ум. 1826), английский художник, гравёр и скульптор.
 1766 — Александр Вильсон (ум. 1813), шотландский орнитолог, иллюстратор и поэт, отец американской орнитологии.
 1779 — Степан Галактионов (ум. 1854), русский график, литограф, пейзажный живописец.
 1781 — Стэмфорд Раффлз (ум. 1826), британский колониальный администратор, основатель Сингапура.
 1782 — Мария Луиза Висента (ум. 1824), инфанта Испании, королева Этрурии, герцогиня княжества Лукки и Пьомбино.
 1785 — Уильям Гукер (ум. 1865), английский ботаник, первый директор Королевских Ботанических Садов, автор множества работ по флоре Англии, Африки, Америки.
 1796 — Николай I (ум. 1855), российский император (1825—1855).

XIX век 
 1817 — Альберт Кёлликер (ум. 1905), швейцарский анатом, зоолог, гистолог, эмбриолог.
 1818 — Адольф Андерсен (ум. 1879), немецкий шахматист, мастер комбинационной игры.
 1832 — Максимилиан I (убит в 1867), австрийский эрцгерцог, брат императора Франца Иосифа I, император Мексики (с 1864).
 1852 — Вера Фигнер (ум. 1942), российская революционерка, террористка, член Исполнительного комитета «Народной воли».
 1859 — Карл Густав Вернер Фон Хейденстам (ум. 1940), шведский поэт и романист, нобелевский лауреат по литературе (1916).
 1865 — Эмиль Далькроз (ум. 1950), швейцарский композитор и педагог.
 1866 — Алексей Путилов (ум. 1940), русский промышленник, владелец Путиловских заводов.
 1877
 Иван Каляев (казнён в 1905), российский революционер-эсер, участник покушения на министра Плеве (1904), на генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича (1905).
 Алексей Ремизов (ум. 1957), русский писатель.
 1885
 Владимир Артемьев (ум. 1962), советский конструктор пороховых ракет, создатель снаряда для реактивного миномёта.
 Александр Таиров (ум. 1950), режиссёр, основатель и руководитель Камерного театра, народный артист РСФСР.
 1886 — Аннет Келлерман (ум. 1975), австралийская спортсменка и киноактриса, в 1915 г. впервые в истории кино обнажившаяся в фильме «Дочь богов».
 1887 — Марк Шагал (ум. 1985), российский и французский художник еврейского происхождения, один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.
 1897
 Анатолий Мариенгоф (ум. 1962), русский поэт, драматург, прозаик и мемуарист, один из родоначальников имажинизма.
 Иван Федько (расстрелян в 1939), советский военачальник, герой Гражданской войны, командарм 1-го ранга.
 1898 — Ханс Эйслер (ум. 1962), немецкий композитор и дирижёр.
 1899
 Иван Кашкин (ум. 1963), советский переводчик и литературовед.
 Густав Учицки (ум. 1961), австрийский кинорежиссёр, оператор, автор нацистских фильмов.

XX век 
 1901 — Павел Ротмистров (ум. 1982), главный маршал бронетанковых войск СССР, Герой Советского Союза.
 1903 — Аксель Теорелль (ум. 1982), шведский биохимик, лауреат Нобелевской премии (1955).
 1905 — Хуан О’Горман (ум. 1982), мексиканский живописец и архитектор.
 1907 — Фрида Кало (ум. 1954), мексиканская художница.
 1910 — Борис Константинов (ум. 1969), советский физик, академик, лауреат Ленинской и Сталинской премий.
 1912
 Захар Аграненко (наст. фамилия Ерухимович; ум. 1960), советский режиссёр театра и кино, драматург.
 Генрих Харрер (ум. 2006), австрийский путешественник, альпинист и писатель.
 1913 — Эра Савельева (ум. 1985), кинооператор и кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 1919 — Борис Балтер (ум. 1974), советский писатель, переводчик, сценарист.
 1921
 Бенгт Даниельссон (ум. 1997), шведский этнограф, участник экспедиции на плоту «Кон-Тики».
 Нэнси Рейган (ум. 2016), американская актриса, супруга 40-го президента США Рональда Рейгана.
 1923
 Кэти О’Доннелл (ум. 1970), американская актриса.
 Войцех Ярузельский (ум. 2014), польский военный и государственный деятель, генерал, глава Польши в 1981—1990 гг.
 1925 — Билл Хейли (ум. 1981), американский музыкант, певец, автор песен, исполнитель рок-н-ролла.
 1927 — Джанет Ли (ум. 2004), американская актриса, обладательница «Золотого глобуса».
 1930 — Карлис Зариньш (ум. 2015), латвийский оперный певец (драматический тенор), педагог, народный артист СССР.
 1931
 Антонелла Луальди, итальянская киноактриса.
 Александр Флярковский (ум. 2014), композитор, народный артист РСФСР.
 1935 — Тензин Гьяцо, 14-й далай-лама, духовный лидер буддистов, лауреат Нобелевской премии мира (1989).
 1937
 Владимир Ашкенази, советский и исландский пианист и дирижёр, 7-кратный лауреат «Грэмми».
 Нед Битти (ум. 2021), американский актёр театра и кино.
 1938 — Константин Баташов, советский и российский композитор, профессор Московской консерватории.
 1940
 Виктор Кузькин (ум. 2008), советский хоккеист, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана (1990—2019).
 1943
 Юрий Маликов, музыкант, основатель и руководитель ВИА «Самоцветы», народный артист России.
 Тамара Синявская, оперная певица (меццо-сопрано), педагог, народная артистка СССР.
 1946
 Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001—2009), сын 41-го президента США Джорджа Буша.
 Сильвестр Сталлоне, американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 1948 — Натали Бай, французская киноактриса.
 1951 — Джеффри Раш, австралийский актёр театра, кино и телевидения, обладатель «Оскара», двух «Золотых глобусов».
 1965 — Юрий Грымов, российский режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер.
 1974 — Зе Роберто, бразильский футболист, серебряный призёр чемпионата мира (1998), двукратный победитель Кубка Америки
 1975 — 50 Cent (наст. имя Кёртис Джексон), американский рэп-исполнитель, актёр, писатель, продюсер.
 1977 — Максим Мирный, белорусский теннисист, экс-первая ракетка мира в парном разряде, олимпийский чемпион в миксте (2012)
 1980
 Пау Газоль, испанский баскетболист, двукратный чемпион НБА (2009, 2010), чемпион мира (2006), трёхкратный чемпион Европы
 Ева Грин, французская актриса кино, театра и телевидения, модель.
 1981 — Роман Широков, российский футболист, обладатель кубка и суперкубка УЕФА.
 1985 — Никлас Эдин, шведский кёрлингист, двукратный призёр Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы.
 1996 — Сандра Неслунд, шведская фристайлистка, олимпийская чемпионка в ски-кроссе (2022), двукратная чемпионка мира.
 2000 — Зайон Уильямсон, американский баскетболист, первый номер драфта НБА (2019).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 6 июля

До XIX века 
 1189 — Генрих II Плантагенет (р. 1133), король Англии (с 1154).
 1415 — казнён Ян Гус (р. 1369), национальный герой чешского народа.
 1476 — Региомонтан (р. 1436), немецкий астроном, астролог и математик, приглашённый в 1475 папой Сикстом IV в Рим для реформы календаря.
 1533 — Лудовико Ариосто (р. 1474), итальянский поэт, автор героической поэмы «Неистовый Роланд».
 1535 — казнён Томас Мор (р. 1478), английский мыслитель, писатель, позднее — святой Католической церкви.
 1553 — Эдуард VI (р. 1537), король Англии (с 1547).

XIX век 
 1818 — князь Александр Куракин (р. 1752), русский дипломат, вице-канцлер, сенатор, член Государственного совета.
 1851 — Томас Дэвенпорт (р. 1802), американский кузнец, изобретатель, сконструировавший первый роторный электродвигатель постоянного тока.
 1854 — Георг Симон Ом (р. 1787), немецкий физик, открывший основной закон электрической цепи.
 1893 — Ги де Мопассан (р. 1850), французский писатель.

XX век 
 1902 — Андрей Пумпурс (р. 1841), латышский поэт, автор народного эпоса «Лачплесис».
 1904 — Абай Кунанбаев (р. 1845), казахский поэт.
 1916 — Одилон Редон (р. 1840), французский живописец, график, декоратор, один из родоначальников символизма.
 1918 — убиты:
 Вильгельм Мирбах (р. 1871), германский посол в России, жертва эсеров;
 Семён Нахимсон (р. 1885), революционер, член ВЦИК РСФСР, первый комиссар Латышских стрелков.
 1926 — Аким Волынский (наст. имя Хаим Лейбович Флексер; р. 1863), российский литературный критик, историк и теоретик искусства.
 1934 — Нестор Махно (р. 1888), украинский революционер, теоретик анархизма.
 1940 — Лев Пумпянский (р. 1891), российский и советский литературовед, музыковед, критик.
 1943 — Максимилиан фон Шенкендорф (р. 1875), немецкий генерал, участник Первой и Второй мировых войн.
 1953 — Хулия де Бургос (р. 1914), пуэрто-риканская поэтесса.
 1960
 Эньюрин Бивен (р. 1897), британский политик-лейборист.
 Ганс Вильсдорф (р. 1881), немецкий предприниматель, основатель компании Rolex.
 1962
 Антонина Колотилова (р. 1890), певица, исполнительница русских народных песен.
 Уильям Фолкнер (р. 1897), американский писатель, лауреат Нобелевской премии (1949).
 1971 — Луи Армстронг (р. 1901), американский джазовый музыкант, лидер джаз-бэндов, композитор.
 1974
 Владимир Корш-Саблин (р. 1900), белорусский советский кинорежиссёр, актёр, народный артист СССР.
 Леонид Лейманис (р. 1910), латвийский и советский кинорежиссёр.
 1975 — Отто Скорцени (р. 1908), немецкий диверсант, оберштурмбаннфюрер СС.
 1976 — Чжу Дэ (р. 1886), китайский государственный и военный деятель, маршал КНР, создатель Красной армии Китая.
 1980 — Котэ Даушвили (р. 1909), актёр театра и кино, народный артист Грузинской и Армянской ССР.
 1989 — Янош Кадар (р. 1912), коммунистический лидер Венгрии (1956—1988), Герой Советского Союза.
 1992 — Всеволод Сафонов (р. 1926), киноактёр, народный артист РСФСР.
 1997 — Мигель Найдорф (р. 1910), аргентинский шахматист, гроссмейстер.

XXI век 
 2001 — Виктор Якушев (р. 1937), советский хоккеист, олимпийский чемпион (1964), многократный чемпион мира и Европы.
 2004 — Павел Лисициан (р. 1911), российский и армянский оперный певец, народный артист СССР.
 2005
 Эван Хантер (р. 1926), американский писатель.
 Клод Симон (р. 1913), французский писатель, лауреат Нобелевской премии (1985).
 2008 — Нонна Мордюкова (р. 1925), киноактриса, народная артистка СССР.
 2009
 Василий Аксёнов (р. 1932), русский писатель («Остров Крым» и др.).
 Роберт Макнамара (р. 1916), американский политик и предприниматель, министр обороны США (1961—1968).
 2018 — казнён Сёко Асахара (р. 1955), основатель и руководитель японской тоталитарной секты «Аум синрикё».
 2019
 Кэмерон Бойс (р. 1999), американский актёр и танцор.
 Жуан Жилберту (р. 1931), бразильский музыкант, один из основоположников музыкального стиля босса-нова.
 2020 — Эннио Морриконе (р. 1928), итальянский композитор, аранжировщик и дирижёр.

Приметы 
Аграфена Купальница. Аграфена — лютые коренья.
 На Аграфену гречиха мала, овсу пороет.
 Репу сей на Аграфену — хороша репа будет.
 На Аграфену и старики закупываются.
 Мойся белее, будешь милее.

См. также

Примечания